Céline et Celine sont deux noms propres qui peuvent désigner :

Auteur célèbre
 Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), écrivain français.

Prénom 

 Céline ou Celine est un prénom féminin issu du latin caelina « céleste », lui-même issu de caelum « ciel ». On note les variantes Celina, Célina et Célinie.
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Céline.

Saintes chrétiennes 

Par ordre chronologie de décès :
 Céline de Laon (), mère de Saint Rémi ; fêtée le 21 octobre.
 Céline de Meaux († 530), vierge consacrée, amie de Sainte Geneviève ; fêtée le 21 octobre.
 Céline ou Caellain ou Caellainn (), vierge en Irlande, célébrée dans le Donegal où une église à Roscommon perpétue la mémoire ; fêtée le 3 février.
 Céline Kannanaikal (1931-1957), religieuse ursuline indienne, mystique, vénérable.

Personnalités portant ce prénom 
 Céline Monsarrat, une actrice française de doublage, née en 1954
 Céline Martin, carmélite, en religion Sœur Geneviève de la Sainte Face, sœur de Sainte Thérèse de Lisieux ;
 Céline Caussimon, une chanteuse et actrice française, née en 1960 ;
 Céline Dion, une chanteuse canadienne, née en 1968.

Toponyme 

 Celine est une localité de Croatie située dans la municipalité de Jastrebarsko, Comitat de Zagreb.
 Celine, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb.

Divers 

 Céline, chanson d'Hugues Aufray sur une musique de Mort Shuman ;
 Céline, film de Jean-Claude Brisseau de 1992 ;
 Céline, biopic de Jeff Woolnough sur la carrière de Céline Dion, diffusé en 2008 ;
 CELINE, acronyme signifiant Cellule Interrégionale de l'Environnement, est un organisme informant sur la qualité de l'air ambiant en Belgique ;
 Céline est une marque de prêt-à-porter et de maroquinerie du groupe LVMH ;
 Louis-Ferdinand Céline, film d'Emmanuel Bourdieu, biopic sur l’écrivain homonyme, sorti en 2016.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français

en:Céline
hu:Celina (egyértelműsítő lap)